Rogaszyn peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Rogaszyn, un village du powiat de Łęczyca
 Rogaszyn, une localité du powiat de Radomsko